Ирандуба () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амазонас. Составная часть мезорегиона Центр штата Амазонас. Находится в составе крупной городской агломерации. Входит в экономико-статистический микрорегион Манаус. Население составляет 40 781 человек на 2007 год. Занимает площадь 2 214,25 км². Плотность населения — 18,42 чел./км².

Границы 
Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Манаус
 на востоке — муниципалитет Карейру-да-Варзеа
 на юге — муниципалитет Манакири
 на юго-западе — муниципалитет Манакапуру
 на северо-западе — муниципалитет Нову-Айран

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 45 984 жителя.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 136 516 000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 4153,33 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,694 (данные: Программа развития ООН).

Административное деление 
Муниципалитет состоит из 5 дистриктов:

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
 IBGE Cidades
 Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Амазонас